Quanz ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Quanz (* 1937), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich Quanz (1892–1968), Abgeordneter des Hessischen Landtags (CDU)
 Henning Quanz (* 1967), deutscher Fernsehmoderator, Journalist, Filmemacher und Sprecher
 Johann Baptist Quanz (1741–1822), römisch-katholischer Priester und Wohltäter
 Lothar Quanz (* 1949), erster Vizepräsident des Hessischen Landtags (SPD)
 Willibald Quanz (1905–1980), deutscher Komponist

Siehe auch:

 Quantz